Система записи чисел кириллицей, цифи́рь — способ алфавитной записи чисел с использованием кириллицы или глаголицы, использовавшийся на Руси с X века до начала XVIII века, когда была заменена на систему записи чисел, основанную на арабских цифрах.

В основных чертах схожа с греческой системой записи чисел.

В настоящее время используется в книгах на церковнославянском языке.

Единицы, десятки и сотни 
Большинство букв древнерусского алфавита имеют числовое соответствие. Так, буква «Аз» означала «один», «Веди» — «два»… У некоторых букв нет числовых соответствий. Числа пишутся и произносятся слева направо, за исключением чисел от 11 до 19 (например, 17 — сем-на-дцать).

По такому же принципу строилась система записи чисел глаголицей, в которой использовались буквы глаголицы.

В начале XVIII века иногда применялась смешанная система записи чисел, состоящая и из кириллических, и из арабских цифр. Например, на некоторых медных полушках (монетах достоинством ¼ копейки) отчеканена дата 17К (1720) и 17К1 (1721).

Таблица соответствия букв числам 

Система записи чисел кириллицей почти буква в букву воспроизводит греческую. В глаголице цифровые значения имеют и те буквы, которые отсутствуют в греческом (буки, живете и др.). В церковнославянском варианте, используемом и сегодня, она имеет следующий вид:

Особенности системы 

Для записи чисел используются почти исключительно строчные буквы.

Числовое значение 5 первоначально несла обычная буква «е», так называемая «узкая е», но так как по церковнославянской орфографии она не могла стоять в начале слова или изолированно, позже стал применяться её другой вариант «», так называемая «широкая е», из которого впоследствии развилась украинская буква «є».

Для числового значения 6 в древности применялась как обычная буква «зело» (ѕ), так и зеркально перевернутая.

Буква «і» в числовом употреблении точек не имеет.

По той же причине, что и для 5, для числового значения 70 обычно применяется не обычная буква «о», а её так называемый «широкий» вариант ѻ (в Юникоде по недоразумению названный «круглой омегой», ).

Значение 90 в самых древних кириллических текстах выражала не буква «ч», а заимствованный из греческого знак «коппа» (ҁ).

Значение 400 в древности выражала буква «ижица» (ѵ), позже так называемый «ик» — у-образный знак, используемый только как числовой и в составе диграфа «ук» («оу»). Использование в числовом значении «ика» характерно для российских изданий, а «ижицы» — для старопечатных малороссийских, позднейших южнославянских и румынских.

В значении 800 ранее могла применяться как «голая омега» (ѡ), так и (чаще) составной знак «от» (ѿ); подробнее см. статью «Омега (кириллица)».

Значение 900 в древности выражалось «малым юсом» (ѧ), несколько похожим на соответствующую греческую букву «сампи» (Ϡ); позже в этом значении стала применяться буква «ц».

Титло 

Чтобы отличать буквы от цифр, над буквами с числовым значением пишется специальный знак — титло. Этот знак ставится над каждой буквой, либо покрывает всё число.

В первой печатной библии (XVI век) в двузначных и многозначных числах титло ставилось над второй буквой от начала.

С XIX века в книгопечатании сложилась традиция в двузначных и многозначных числах титло ставить над второй буквой от конца.

В случае с денежными суммами титло иногда заменяли надстрочной лигатурой «ру», «де» или буквой «а», соответственно символами рубля, денги или алтына.

Тысячи 

Для обозначения тысяч слева от соответствующей букво-цифры пишется маленькая диагональ влево вниз и на ней две маленькие черточки — ҂ (U+0482). Иногда две черточки интегрируются в саму букву, если у нее имеется подходящая диагональная черта, которая может быть удлинена дополнительно.

Примеры:
  — 1706 год;
  — 7118 год по летосчислению «от сотворения мира» (1610 год от Рождества Христова).

Десятки и сотни тысяч, миллионы 

Большие числа (десятки и сотни тысяч, миллионы и миллиарды) могут выражаться не через знак «҂», а специальным образом обведенной буквой, использующейся для обозначения единиц. Впрочем, для больших чисел эти обозначения довольно нестабильны.

Тьма 

Для обозначения тьмы буква обводится сплошной окружностью.
 Малый счёт — десять тысяч () или сто тысяч ();
 Великий счёт — тысяча тысяч, миллион (, тьма великая).

От слова тьма произошло воинское звание темник — крупный военачальник. Темником был, например, Мамай.

Аналогичными наименованиями являются тумэн, от которого, вероятно, и произошло слово тьма как название числа, и мириада ().

Легион (неведий) или Легеон (несвѣдь) 

Для обозначения легиона (неведия) буква обводится в кружок из точек  или число записывается следующим образом: .
 Малый счёт — десять тем, или сто тысяч ();
 Великий счёт — тьма тем, или триллион ().

Лео́др 

Для обозначения леодра буква обводится в кружок из черточек , запятых , либо содержит два символа тысяч «҂» — . Также может быть записано и четвёртым способом: 

 Малый счёт — десять легионов, или миллион ();
 Великий счёт — легион легионов, или септиллион ().

Вран (ворон) 

 Для обозначения врана (ворона) буква обводится в кружок из крестиков; или справа и слева от буквы ставят буквы к, а над буквой изображают титло;
 Малый счёт — десять леодров, или десять миллионов ();
 Великий счёт — леодр леодров, или квиндециллион ().

Клада (колода) 

 Буква заключается в квадратные или круглые скобки, но не справа и слева, как у обычных букв, а сверху и снизу.
 Малый счёт — десять вранов, или сто миллионов ();
 Великий счёт — десять вранов, или 10 квиндециллионов ().

Тьма тем 

Самое большое число — тьма тем. 
 Малый счёт — десять колод, или миллиард ();
 Великий счёт — десять колод, или 100 квиндециллионов (, тьма великая).

В малом счёте число служит последним пределом естественного (соотносимого с какой-либо деятельностью) счёта. Тьма тьмущая — бесконечное количество, неисчислимое множество.

Например, в Апокалипсисе: «Число конного войска было две тьмы тем (); и я слышал число его» ().

См. также 
 История математики в России

Примечания

Ссылки 
 «Creounity Машина Времени» — конвертер дат, записанных с помощью кириллической системы записи чисел, в год по григорианскому календарю и обратно.
 «Титло» — переводчик чисел из современной записи в запись буквами кириллицы и глаголицы (и обратно).
 «Легионъ имя мне» — онлайн-конвертер чисел в кириллическую систему.
 О старинной русской нумерации
 У больших чисел громкие имена. Статья о наименовании больших чисел в журнале «Вокруг света». Та же статья, с дополнениями от автора.
 
 
 

Кириллица
Цифры
Системы счисления
Церковнославянский язык